РВЗ может означать:
 Рижский вагоностроительный завод.
 Радицкий вагоностроительный завод — одно из прежних наименований брянского завода «Ирмаш».
 Радиоволновое зондирование — группа радиоволновых методов геофизической разведки.